Malicorne puede referirse a: 

 Malicorne, comuna francesa situada en Allier.
 Malicorne, comuna francesa situada en Yonne.
 Malicorne, grupo musical.